Хамаматюрт () — село в Бабаюртовском районе Дагестана.

Образует сельское поселение село Хамаматюрт как единственный населённый пункт в его составе.

Географическое положение 
Село расположено на правом берегу реки Терек, к западу от районного центра села Бабаюрт.

Ближайшие сёла и станицы: на северо-востоке — Чувал-Кутан и Хасанай, на северо-западе — Старогладовская и Курдюковская (Чечня), на юго-западе — Уцмиюрт и Ибрагимотар, на юго-востоке — Адиль-Янгиюрт, на востоке — Туршунай.

История 
По информации известного советского лингвиста (уроженца Аксая) А. Сатыбалова Хамамматюрт ранее находился подле Старого Аксая на хребте Мичигиш-Арак. Этот факт подтверждается историческими преданиями. Согласно им селение возникло на рубеже XVI-XVII в. как оборонительный рубеж Старого Аксая.

В XVII в. в этом селении родился герой кумыкских сказаний Казанбий Мичигишский. Некоторое время в XVIII в. селение располагалось на острове Малтабар-Атав на реке Терек, но из-за трудности передвижения через реку сельчане во главе со своим князем Хан-Магомедом (Хан-Магьаматом) Солтанбековичем Уцмиевым в начале XIX в. переселились на правый берег реки Терек (напротив Старогладковской станицы). Своё новое поселение жители назвали именем названного князя. Тогда село располагало 17 000 десятин земли.

На свое современное место селение переместилось лишь в 1881 г. после очередного мощного разлива Терека.

Население 

 Национальный состав
По данным Всесоюзной переписи населения 1926 года:

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Примечания

Ссылки 
 Хамаматюрт
 

Населённые пункты Бабаюртовского района
Муниципальные образования Бабаюртовского района
Сельские поселения Дагестана